Thomas Lee (vers 1661-1702), homme politique anglais
 Thomas Lee (1783-1832), notaire et homme politique canadien
 Thomas Lee (1690-1750), personnalité de la colonie de Virginie